Figari steht für

 Figari, französische Gemeinde

Figari ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Figari (1913–1994), argentinischer Tangopianist, Bandleader und Tangokomponist
 Pedro Figari (1861–1938), uruguayischer Maler und Politiker